Сабха:
  — река в Непале.
 Сабха (или Се́бха) — город в юго-западной части Ливии.
 Сабха — муниципалитет в Ливии.
  — арабское название формы рельефа, образующейся при высыхании засолённых почв в пустынях и полупустынях (аналог такыра).

См. также 
 Себха (значения)